Сингулярност () е термин в науката, който най-общо се описва като състояние на уеднаквяване на определени характеристики на изследвания обект до степен, в която характерът на обекта коренно се променя.

 Гравитационна сингулярност – точка с нулев обем и с безкрайна плътност.
 Математическа сингулярност – състояние, в което даден математически обект не е дефиниран.
 Механична сингулярност – положение или конфигурация на механизъм или машина, откъдето последващото поведение не може да бъде предвидено.

Наука